Utica ist der Name folgender Örtlichkeiten:
 Utica (Tunesien), antike Stadt im heutigen Tunesien, Nordafrika
 Titularbistum Utica, katholisches Bistum in Afrika
 Útica (Cundinamarca, Kolumbien)

USA:
 Utica (Illinois)
 Utica (Indiana)
 Utica (Iowa)
 Utica (Kansas)
 Utica (Kentucky)
 Utica (Maryland)
 Utica (Michigan)
 Utica (Minnesota), City im Winona County
 Utica (Mississippi)
 Utica (Missouri)
 Utica (Montana)
 Utica (Nebraska)
 Utica (New York), Stadt und County Seat im Oneida County
 Utica (Ohio)
 Utica (Oklahoma)
 Utica (Pennsylvania)
 Utica (South Carolina)
 Utica (South Dakota), im Yankton County
 Utica (West Virginia)
 Utica (Wisconsin), im Dane County
 Utica (Town, Crawford County), Wisconsin
 Utica (Town, Winnebago County), Wisconsin
 Utica Township, mehrere

UTICA steht für:
 Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, tunesischer Arbeitgeberverband